Highlander est une série de films et une série télévisée de fiction qui mettent en scène une race d'humains qui ne meurent pas, à moins d'avoir la tête tranchée. Ces gens vivent selon leurs propres règles, s'entre-combattant dans des duels à mort où chacun essaye de décapiter l'adversaire, afin de s'approprier toute sa puissance (le Quickening). Cependant, les immortels vivent parmi les mortels, et révèlent leur secret à certain. Voici une liste non exhaustive de ces personnages mortels qui ont côtoyé ces immortels.

Les proches

Joe Dawson 
Joe Dawson est interprété par Jim Byrnes.

Guetteur de Duncan MacLeod (série), puis ami, il apparaît dans la saison 2. Il restera jusqu'à la fin, et mourra dans le film Highlander : The Source. Soldat au Vietnam, c'est après avoir perdu ses deux jambes qu'il rejoindra les Guetteurs. Il sera le premier Guetteur à devenir ami avec l'immortel qu'il observe, brisant ainsi leur loi, et s'attirant les foudres de ses dirigeants.

Tessa Noël 
Tessa Noël est interprétée par Alexandra Vandernoot.

Au commencement de la série, elle est la compagne de Duncan MacLeod. Au courant de son immortalité, elle est prête à vivre avec lui. Au  de la saison 2 (Au plus profond de la nuit/The darkness), Tessa et Richie sont abattus par un voleur à la tire. Duncan arrive peu après, et en même temps qu'il annonce à Richie qu'il est immortel, il lui dit qu'elle ne l'était pas. Plus tard, dans les deux derniers épisodes de la saison 2, James Horton - un Guetteur renégat - va faire subir des opérations chirurgicales à une femme afin qu'elle ressemble trait pour trait à Tessa, dans le but de tuer MacLeod.

Les connaissances

Rebecca Lord 
Rebecca Lord est interprétée par Vanity.

Elle apparaît dans l'épisode 10 de la première saison (Froide Vengeance). Elle est la "veuve" d'un immortel, Walter Reinhardt, qui lui a fait croire que MacLeod est son assassin. Elle tentera de le tuer, mais se rangera du côté de Duncan à la fin, lorsqu'il aura eu raison de Reinhardt.

Les nuisibles

James Horton 
James Horton est interprété par Peter Hudson.

Guetteur renégat, James Horton est convaincu que les immortels sont une menace pour l'espèce humaine, et que le rôle des Guetteurs est de tous les exterminer. Joe Dawson était l'un de ses plus proches amis, et le parrain de sa fille. [...En recherche...] Il a été tué d'un coup de couteau dans le ventre, alors qu'il tentait de tuer Duncan MacLeod, dans le dernier épisode de la saison 2 (Le miroir de Tessa Partie 2). Dans les saisons 5 et 6, l'esprit Perse du mal Ahriman reprend son apparence afin de duper Duncan, ce qui le poussera à tuer Richie.

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Liste d'immortels (Highlander)

Liens externes 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mortels (Highlander)